Příjmení Foret nosí více významných osobností:

 Michael Foret (* 1986) – český zpěvák, skladatel, textař a herec
 Mirko Foret (1922–1998) – český skladatel, trumpetista a dirigent
 Pavel Foret (1948–2017) – český hokejový útočník

Externí odkazy